Idala kan syfta på:

 Idala, Lunds kommun – en tätort i Lunds kommun
 Idala socken – en socken i Halland
 Idala landskommun – en tidigare kommun i Hallands län 1863–1951
 Idala församling – en församling i Göteborgs stift
 Idala kyrka – en kyrkobyggnad i Idala socken, Kungsbacka kommun
 Idala, Kungsbacka kommun – en ort i Kungsbacka kommun
 Idala distrikt – ett distrikt i Kungsbacka kommun och Hallands län